, também conhecido como Dânaos ou Danaus (em grego: Δαναός, transl. Danaós), foi, na mitologia grega, filho de Belo, um mítico rei do Egito, descendente de Io, que fora sacerdotisa de Hera em Argos, cidade da Grécia. Dánao era pai de cinquenta filhas, conhecidas como as Danaides.

A lenda das Danaides
O irmão gémeo de Dánao, Egipto, tinha cinquenta filhos e os instruiu a casarem-se com as cinquenta filhas de Dánao. Para não entregar as filhas, Dánao preferiu fugir em um navio, para exilar-se em Argos. Lá chegando, Dánao foi recebido pelo rei Pelasgo (também conhecido como Gelanor, ou "aquele que ri"). Pouco tempo depois, Dánao disputou o trono da cidade, ao qual Pelasgo teve que renunciar após a determinação de um oráculo.

Enquanto isso, os filhos de Egipto perseguiram Dánao e suas filhas até Argos. Para evitar uma sangrenta batalha, Dánao concedeu finalmente o casamento das suas filhas, porém instruiu-as a matarem os seus esposos na noite de núpcias. Todas cumpriram o combinado, excepto Hipermnestra (ou Amimone), pois o marido que lhe foi designado, Linceu, concordou em não violá-la. Os quarenta e nove maridos assassinados foram degolados pelas Danaides e tiveram suas cabeças lançadas no pântano de Lerna. Quando as cabeças apodreceram, foi gerado o monstro conhecido como Hidra de Lerna.

Dánao quis punir Hipermnestra pela traição às suas ordens, e a entregou à corte dos argivos, mas Afrodite intercedeu em favor de Hipermnestra e a salvou. Mais tarde, Dánao perdoou a filha e permitiu-lhe permanecer casada com Linceu. As restantes quarenta e nove Danaides tiveram como noivos os vencedores de várias competições organizadas pelo seu pai. Dánao foi mais tarde morto por Linceu, como vingança pela morte dos seus irmãos.

Em algumas versões, as Danaides que assassinaram os seus esposos foram punidas, no Hades, a lavarem seus pecados enchendo continuamente de água uma jarra com furos, por onde a água voltava a sair.

Árvore genealógica baseada em Pseudo-Apolodoro. Por simplificação, dos cinquenta filhos de Egito e das cinquenta filhas da Dánao só são mostrados os que tiveram filhosBiblioteca, 2.1.5, por Pseudo-Apolodoro:

Mitologia grega